ORL steht für:
 Obergermanisch-Raetischer Limes sowie das zugehörige deutsche Standardwerk Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches
 Ohne Rüstung Leben, eine Organisation der Friedensbewegung
 Oto-Rhino-Laryngologie, internationaler Terminus für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
 Oil Refineries Ltd., israelisches petrochemisches Unternehmen
 Orlando Executive Airport (IATA-Code), Flughafen von Orlando (Florida), Florida

ORL